Forsthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Forsthoff (1902–1974), deutscher Staatsrechtler
 Heinrich Forsthoff (1871–1942), Präses der deutschen evangelischen Kirche (1934 bis 1936), Deutsche Christen
 Helmut Forsthoff (1944–2023), deutscher Jazzsaxophonist

Siehe auch:
 Forsthof (Begriffsklärung)
 Forsthoff-Abendroth-Kontroverse